Інститут філософії РАН, скорочено ІФ РАН.

Топоніміка:
 Іфран — місто в Марокко.
 Іфран (провінція) — марокканська провінція в області Мекнес-Тафілалет.
 Національний парк Іфран в Марокко.

 Дієго Іфран (* 1987) — уругвайський футболіст, нападник.